Чукуньере — фамилия. Известные носители:

 Чукуньере, Дестини (род. 2002) — мальтийская певица.
 Чукуньере, Ндубиси (род. 1979) — нигерийский футболист, отец Дестини Чукуньере.